Comitatul Camden, conform originalului din limba engleză, Camden County, este numele a patru comitate din patru state ale Statelor Unite ale Americii, al unuia din Australia și al unuia ficțional.

Comitate reale

Australia 

 Comitatul Camden, statul New South Wales -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii  

 Comitatul Camden, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Camden, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Camden, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Camden, statul  -- (Categorie și format)

Comitat ficțional 

 Camden County, un loc de ficțiune unde are loc acțiunea seriilor de televiziune Numele meu este Earl (în original  My Name Is Earl

Vezi și 
 Camden